Jeremy Hunt (político) (1966), político britânico
Jeremy Hunt (ciclista) (1974), ciclista britânico

Desambiguações de antropônimos